André Girard (1860-1942), militant et journaliste anarchiste ;
André Girard (1901-1968), peintre et affichiste français ;
André Girard (1909-1993), résistant français ;
 André Girard (1913-1987), chef d'orchestre français ;
 André Girard (1953-), écrivain québécois ;
 André Girard (1892-1976), chimiste et médecin.